

Anno 
 270 o 270 a.C.

Matematica 
 270 (numero)